Поро́жек:

 Порожек — деталь струнных инструментов (смычковых и некоторых щипковых), ограничивающая звучащую часть струны и поднимающая струну над грифом на требуемую высоту.

Топоним 
 Порожек — деревня в Прионежском районе Карелии.
 Порожек — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.